Xue Juan ist der Name folgender Personen:

* Xue Juan (Leichtathletin) (* 1986), chinesische Speerwerferin
 Xue Juan (Tischtennisspielerin) (* 1989), chinesische Para-Tischtennisspielerin